Nogometni klub "Drava" (NK "Drava"; NK "Drava" Novigrad Podravski; Drava Novigrad Podravski; Drava) je nogometni klub iz Novigrada Podravskog, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Drava" se natječe u "1. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.

O klubu  
U Novigradu Podravskom je 1917. godine je osnovan "Novigradski športski klub", koje je portom preimenovan u Hrvatski športski klub "Svačić", ali već 1918. godine prestaje s radom.  
Do osnivanja kluba dolazi u srpnju 1922. godine pod imenom "Novigradski sportski klub" ("NSK"), koji je 1926. godine promijenio ime u Športski klub "Drava" (ŠK "Drava"), a 1928. godine u "Športsko društvo "Drava" (ŠD "Drava"), jer su uz nogometnu momčad djelovale i sekcije u drugim športovima poput šaha, te kulturno-umjetničke sekcije. Nogometaši ŠD "Drave" su uglavnom igrali prijateljske utakmice. ŠD "Drava" je djelovala do 1941. godine, kada zbog sve većeg utjecaja Drugog svjetskog rata prestaje s radom.  
Do obnove rada ŠD "Drave" dolazi 1946. godine - obnavlja se nogometna sekcija i osnivaju sekcije u drugim športovima. Za vrijeme socijalističke Jugoslavije, do 1991. godine "Drava" se natjecala u ligama koje je organizirao nogometni savez iz Koprivnice - "Podsavezna liga", "Područna liga", "općinska liga", "Međuopćinska liga" i sl.  
Od osamostaljenja Hrvatske, "Drava" je najčešće igrala u "1. ŽNL Koprivničko-križevačkoj". Najveći ligaški uspjeh je "Drava" imala u sezoni 2001./02., kad su bili članovi "3. HNL – Sjever". Kao finalisti županijskog kupa u sezoni 2013./14. su nastupili u Kupu Hrvatske, gdje su ispali u osmini završnice.

Igralište  
Igralište "Drave" se naziva Stadion"Stjepan Mikor" po dugogodišnjem igraču, treneru, te kasnije i tajniku i predsjedniku kluba.

Uspjesi

nakon 1991.  
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 2000./01. 

 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2010./11. 
 drugoplasirani: 2009./10. 

 1. općinska liga Koprivnica
 prvak: 1992./93. 

 Kup NS Koprivničko-križevačke županije 
 finalist: 2012./13.

do 1991.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci  
 Novigrad Podravski

Vanjske poveznice 
 NK "Drava" Novigrad Podravski, facebook stranica 
 novigrad-podravski.hr, NK Drava 
 epodravina.hr, nk drava novigrad podravski 
  weltfussball.com, NK Drava Novigrad Podravski 
  transfermarkt.com, NK Drava Novigrad Podravski

Izvori 

 novigrad-podravski.hr, Nogometni klub Drava, pristupljeno 24. veljače 2021.
 novigrad-podravski.hr, Ivan Grekšić: Sportski život Novigrada, preuzeto 18. veljače 2021.
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 98.
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 95. – 97.
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 18. veljače 2021.
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez
 poslovna.hr, Nogometni klub Drava Novigrad Podravski
 fininfo.hr, NK "DRAVA" NOVIGRAD PODRAVSKI
 bisnode.hr, Nogometni klub "Drava" Novigrad Podravski

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji